Смирнов, Марк:
 Валерий Аркадьевич Смирнов (монашеское имя: Марк; род. 1951) — советский и российский журналист и религиовед.
 Марк Николаевич Смирнов (род. 1935) — советский и российский биолог, охотовед, исследователь промысловых млекопитающих Южной Сибири.